Silver Threads Among the Gold steht für:

 Silver Threads Among the Gold (Film, 1911),  Stummfilm von Edwin S. Porter
 Silver Threads Among the Gold (1915), Stummfilm mit Richard Jose
 Silver Threads Among the Gold (Lied), Lied von Hart Pease Danks (1873)